Safeway Championship 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłoniły reprezentację na Tim Hortons Brier 2012. Zawody rozegrano między 8 a 12 lutego 2012 w Dauphin, na lodowisku Credit Union Place.

Tytułu mistrzowskiego z Safeway Championship 2011 bronił Jeff Stoughton, który ostatecznie zajął 4. miejsce po porażce z Robem Fowlerem. W finale triumfował Rob Fowler, który 10:6 pokonał Mike'a McEwena.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
12 lutego 21012; 13:30

Półfinał 
12 lutego 21012; 9:00

1-2 
11 lutego 21012; 18:30

3-4 
11 lutego 21012; 18:30

Runda Play-off

Sesja 12. 
10 lutego 2012; 19:45

Sesja 13. 
11 lutego 2012; 9:00

Sesja 14. 
11 lutego 2012; 14:00

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
8 lutego 2012; 8:30

Sesja 2. 
8 lutego 2012; 12:15

Sesja 3. 
8 lutego 2012; 16:00

Sesja 4. 
8 lutego 2012; 20:15

Sesja 5. 
9 lutego 2012; 8:30

Sesja 6. 
9 lutego 2012; 12:15

Sesja 7. 
9 lutego 2012; 16:00

Sesja 8. 
9 lutego 2012; 19:45

Sesja 9. 
10 lutego 2012; 8:30

Sesja 10. 
10 lutego 2012; 12:15

Sesja 11. 
10 lutego 2012; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2012 w curlingu
2012